Премія «Сатурн» за найкращий науково-фантастичний телесеріал — категорія премії Сатурн, яку вручає Академія наукової фантастики, фентезі та фільмів жахів. Категорія заснована у 2016 році.

Лауреати і номінанти

2016-2021

Посилання 

 Офіційний сайт

Сатурн (премія)
Засновані 2016